Hökatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hökatjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Hökatjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,

Se även
Höktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn